Сухиненко — украинская фамилия. Известные носители:

 Сухиненко, Дмитрий Николаевич (род. 1949) — российский бизнесмен, бывший президент инвестиционной компании «РИНАКО». 
 Сухиненко, Михаил Романович (1898—1961) — советский военный деятель, преподаватель Академии связи имени Будённого.